Fabritius Buchwald kan henvise til:
 Niels Fabritius Buchwald (1898-1986) – dansk mykolog og plantepatolog
 Vagn Fabritius Buchwald (født 1929) – dansk meteoritforsker, søn af Niels Fabritius Buchwald